Бер () — біологічний еквівалент рентгена, одиниця вимірювання дози опромінення.

Бер (, ) — топонім а також німецьке прізвище.

Топонім 

 Бер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє.
 Бер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду.
 Бер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн

Прізвище 

 Август Бер (; 1825—1863) — німецький фізик.
 Віктор Платонович Бер — псевдонім, під яким Віктор Петров друкував свої філософські твори.
 Вільгельм Бер (; 1797—1850) — німецький банкір та астроном-аматор.
 Гейнц Бер (; 1913—1957) — німецький льотчик-ас часів Другої світової війни.
 Еріх Бер (; 1946) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Іван Бер (1863—1842) — російський лікар, німецького походження.
 Ітан Бер (; 1997) — канадський хокеїст, захисник.
 Каріна Бер (; 1990) — німецька веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).
 Карл Максимович Бер (1792—1876) — російський вчений з німецькими коренями один з основоположників ембріології, антрополог та географ.
 Ян де Бер (, також ; бл. 1475—1528) — голландський художник та графік.

Див. також 
 Бере

Німецькі прізвища